Stimul může označovat:
 podnět (viz stimulace)
 stimulans
 STIMUL festival
 Stimulátor růstu